Luis Rafael Llanos de la Mata fue un político peruano.

Miembro del Partido Aprista Peruano, sería elegido en 1963 como diputado por el departamento de Pasco por ese partido para el periodo de 1963 a 1969 durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde. Su mandato se vio interrumpido en 1968 debido al golpe de Estado que impuso al Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada. 

Luego del gobierno militar buscó su elección en la Asamblea Constituyente de 1978 y en las elecciones generales de 1980 en la que postuló a una senaduría. No tuvo éxito en ninguna de esas dos elecciones.

Fue esposo de la lidereza aprista Mercedes Cabanillas.

Referencias

Diputados de Perú 1945-1948
Diputados de Perú 1950-1956
Diputados de Perú 1963-1968
Senadores de Perú 1980-1985
Diputados por Pasco
Miembros de Acción Popular